Stäb steht als Abkürzung für:
 Stationsäquivalente Behandlung, Krankenhausbehandlung im häuslichen Umfeld

Personen:
 Placidus Staeb (1887–1965), deutsch-brasilianischer Benediktinerabt, Erzabt der Brasilianischen Kongregation

Siehe auch:
 Staeb